Bunium cabulicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Joseph Friedrich Nicolaus Bornmüller. Bunium cabulicum ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
cabulicum